Vejlby Kirke kan henvise til flere kirker:
 Vejlby Kirke (Norddjurs Kommune, tidligere Grenå Kommune) – kirke i Vejlby Sogn (Norddjurs Kommune, tidligere Grenaa Kommune), Norddjurs Kommune
 Vejlby Kirke (Norddjurs Kommune, tidligere Rougsø Kommune) – kirke i Vejlby Sogn (Norddjurs Kommune, tidligere Rougsø Kommune), Norddjurs Kommune
 Vejlby Kirke (Århus Kommune) – kirke i Vejlby Sogn (Aarhus Kommune), Aarhus Kommune
 Vejlby Kirke (Middelfart Kommune) – kirke i Vejlby Sogn (Middelfart Kommune), Middelfart Kommune

Se også
 Vejby Kirke